Divizia A (1958/1959) – 41. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Petrolul Ploeszti. Tytuł króla strzelców zdobył Ghorghe Ene, który w barwach klubu Rapid Bukareszt strzelił 18 goli. Do Divizii B spadły zespoły Ştiinţa Timiszoara i Ştiinţa Kluż.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1958 w Rumunii
1959 w Rumunii